Lonerism – drugi studyjny album australijskiego zespołu Tame Impala, wydany 5 października 2012 przez Modular Recordings.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2012
Albumy Caroline Records
Albumy Fiction Records
Albumy Interscope Records
Albumy Modular Recordings